Richard of Gravesend ist der Name folgender Personen:

* Richard of Gravesend (Bischof von Lincoln) († 1279), englischer Geistlicher
 Richard of Gravesend (Bischof von London) († 1303), englischer Geistlicher